У́лица Момышулы () — название улиц ряда населённых пунктов Казахстана в честь Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.
 Улица Момышулы — в городе Алма-Ата
 Улица Момышулы — в городе Кентау
 Улица Момышулы — в городе Павлодар
 Улица Момышулы — в городе Сатпаев
 Улица Момышулы — в городе Туркестан
 Улица Момышулы — в городе Уральск